Pablo Salazar Mendiguchía, Mexicaans politicus
Pablo Salazar Sánchez, Costa Ricaans voetballer